Тело́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Западный Седан. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08445.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 22 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

История 
С 1560 по 1642 год Телон был частью Седанского княжества.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 356 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 219 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 164 были экономически активными, 55 — неактивными (показатель активности — 74,9 %, в 1999 году было 66,5 %). Из 164 активных работали 153 человека (82 мужчины и 71 женщина), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 55 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны